Первенство Свердловской области по хоккею с мячом — региональный турнир по хоккею с мячом, проводимый с 1936 по настоящее время. Победитель турнира получал право играть в чемпионате РСФСР по хоккею с мячом и турнирах второй лиги.

История турнира 
До образования Свердловской области (в 1934 году) проводились турниры для сборных городов Уральской области, включавшей в свой состав территорию современных Свердловской, Челябинской, Пермской, Курганской, Тюменской областей и Удмуртии. Турниры Уральской области проводились с 1927 по 1935 годы.

Первенство Свердловской области регулярно разыгрывается с 1936 года, кроме отдельных лет (в 1942—1946 годах турниры не проводились из-за войны, а в 2004 и 2006 годах турниры не проводились по финансовым причинам).

В отдельные годы областной турнир являлся одновременно и зональным турниром чемпионата РСФСР. В период с 1993 по 2000 год первенство Свердловской области одновременно являлось зональным турниром второй лиги чемпионата России.

Призёры первенства Уральской области (РСФСР)

Призёры первенства Свердловской области

См. также 
 Кубок России по хоккею с мячом
 Хоккей с мячом в России

Примечания 
1
В 1935 году в финальном турнире первенства Уральской области, помимо сборной г. Свердловска, играли сборные г. Кунгура, г. Нижнего Тагила и ещё одна сборная города.

2
В 1936 году в финальном турнире первенства Свердловской области, помимо сборной команды «Уралмаш» из Свердловска, играли сборная металлургов, «Строитель» и «Железнодорожник».

3
В 1947 году в финальном турнире первенства Свердловской области, помимо сборной команды «Металлург» из Нижнего Тагила, играли команда завода им. Куйбышев (Нижний Тагил), «Дзержинец» (Нижний Тагил), команда из г. Кушва.

4
Первенство Свердловской области сезона 1960/1961 годов одновременно являлось зональным турниром чемпионата РСФСР.

5
Первенство Свердловской области сезона 1961/1962 годов одновременно являлось отборочным турниром к зональным соревнованиям чемпионатов РСФСР и чемпионатов СССР 1962 года.

6
В чемпионате РСФСР 1968 года Свердловскую область представляла команда «Уралхиммашзавод» из Свердловска.

7
В 1969 году в первенстве Свердловской области 3-5 места заняли команды «Кировец» (Свердловск), ТМЗ (Свердловск), «Труд» (Баранчинский).

8
В первенстве второй лиги чемпионата СССР 1989 года Свердловскую область в турнире 8-й зоны в Далматово (Курганская область), проводимом в один круг, представляла команда «Северский трубник» из Полевского (как правило, от регионов выступали победители областных турниров).

9
Турниры первенства Свердловской области с сезона 1992/1993 по сезон 1999/2000 годы одновременно являлись зональным турниром первенства второй лиги чемпионата России.

10
К участию в первенстве Свердловской области сезона 2011/2012 была допущена команда «Никельщик» из Верхнего Уфалея (Челябинской области).

Литература 
«Игра как русская душа. Хоккей с мячом на Среднем Урале». — Екатеринбург, 2013. — 176 с.

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом Свердловской области 
 Призёры чемпионатов Свердловской области 

Свердловская область
Хоккей с мячом